Niklaus Wirth — um professor de informática suíço
Nick Wirth — um engenheiro automobilístico britânico
Óscar Wirth — um ex-futebolista chileno
Christian Wirth — um oficial de polícia e da SS alemão
Joseph Wirth — um político alemão
Volker von Wirth — um aracnólogo alemão
Louis Wirth — um sociólogo alemão, membro proeminente da Escola de Chicago

Desambiguações de sobrenomes